Сан-Мари́но () — столица государства Сан-Марино, расположенного на Апеннинском полуострове недалеко от Адриатического моря. Население города — 4106 человек (2010). Город расположен на террасах возвышенности Монте-Титано. Город основан в 301 году каменщиком Марином, который собрал в пещере Монте-Титано общину вольных каменщиков.

В Сан-Марино расположены: правительство, государственные учреждения, типография, редакции газет.

Медицинское обслуживание и школьное обучение бесплатные. В городе несколько начальных и средних школ, гимназия, профессиональное училище.

В 1932 году построена электрическая железная дорога (соединяет Сан-Марино с итальянским городом Римини; 32 км, из них 17 км под горой Монте-Титано).

Климат

Административное деление 

Делится на 7 приходов:
 Ка-Берлоне (Cà Berlone)
 Канепа (Canepa)
 Касоле (Casole)
 Кастеларо (Castellaro)
 Монталбо (Montalbo)
 Мурата (Murata)
 Санта-Мустиола (Santa Mustiola)

Туристические достопримечательности 

Основные туристические достопримечательности расположенные в историческом центре города Сан-Марино:

 Три башни (Гуаита, Честа, Монтале)
 Базилика Сан-Марино
 Палаццо Публико
 Площадь свободы
 Государственный музей Сан-Марино

Города-побратимы 
  Сан-Лео, Италия
  Раб, Хорватия
  Рённе, Дания

См. также 
 Бомбардировка Сан-Марино
Монумент жертвам бомбардировок в Сан-Марино

Примечания 

Города Сан-Марино
Столицы европейских государств